Denison kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Denison (Iowa)
Denison (Kansas)
Denison (Texas)